«RMS Scotia» — британский пассажирский лайнер, судоходной компании «Кунард Лайн». Был построен и введён в эксплуатацию в 1862 году. Во время первого рейса, получил приз «Голубая лента Атлантики», отобрав её у своей сестры, «Персии». Затонула в 1904 году.

История 
Киль нового лайнера был заложен в 1860 году. В 1862 году, «Шотландия» была благополучно спущена на воду и прошла ходовые испытания. В конце года, получила приз «Голубая лента Атлантики». Совершил успешную карьеру, но уже в 1872 году, был продан другой судоходной компании, а потом ещё раз. Дошло до того, что в 1904 году, когда она была уже довольно старая, она полностью разломилась на две части, в океане и затонула.

Технические характеристики 
RMS Scotia имела две высоких на тот момент, трубы. Это был последний лайнер, который имел большое водяное колесо в истории Кунард Лайн. Она также имела паруса и двигатели.

См. также  
SS Parthia

Примечания  

Океанские лайнеры